rivier in Libanon: Litani (Libanon)
 rivier in Zuid-Amerika: Litani (Zuid-Amerika)
 compositie van Niels Gade: Litani (Gade)